Саломон Геснер (), 8 ноября 1559 в Бунзлау в Силезии (теперь Болеславец) — † 7 февраля 1605 в Виттенберге) — немецкий христианский богослов периода Реформации, сторонник лютеранства, философ, ректор Виттенбергского университета.

Биография 
Родился в семье субдиакона Пауля Геснера, одного из первых учеников Мартина Лютера. Обучался в силезской Опаве, Бунзлау и Бреслау.

В 1583 стал магистром философии в университете Страсбурга.

В 1593 — был профессором теологии в Виттенбергском университете, позже стал деканом, а затем ректором этого университета.

Является автором ряда богословских трудов.

Избранные труды 
 De psalmorum dignitate. Wittenberg 1593
 Aegidius Hunnius, Salomon Gesner, und Polycarpus Leyser. Controversiae inter Theologos Wittenbergenses de Regeneratione et Electione Dilucida Explicatio, Frankfurt 1594. 4to.
 Meditationem generalem psalteri, Wittenberg 1597
 Passio Christi, Wittenberg 1600
 De Conciliis libri quattuor, Wittenberg 1600
 Treuhertzige Christliche Warnung für die Stände, Stedte und Gemeinen in Schlesien, das sie sich für Calvinischem und Sacramentirischen Irthumben hütten und vorsehen wollen, Wittenberg 1601
 Gründliche Widerlegung der Calvinischen Apologiae Martini Molleri, des vornehmsten Predigers zu Görlitz, Wittenberg 1602
 Compendium doctrina coelestis, 1606 (посмертно)
 Commentarius in Davidis psalmos, 1606 (посмертно)

Примечания

Ссылки 
 Salomon Gesner 

Богословы Германии
Лютеранские теологи
Учёные Германии
Преподаватели Галле-Виттенбергского университета
Ректоры вузов Германии